Чемпионат Румынии по футболу 1999/2000 годов — 82-й сезон главного футбольного первенства Румынии. Он начался 24 июля 1999 года и закончился 10 мая 2000 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1999/2000
Румыния
Румыния
Спорт в Румынии в 1999 году
Спорт в Румынии в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000